Tomai poate avea următoarele semnificații

 Localități în Republica Moldova
 Tomai - comună în raionul Leova
 Tomaiul Nou - comună în raionul Leova
 Tomai - comună în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia

Localități omonime din Republica Moldova